Шапрашты, шапырашты (каз. шапырашты; шапыраштылар) — род племенного союза Уйсун в системе генеалогии казахов Старшего жуза.

Основные данные

Уран (боевой клич) 
С середины XVII века боевой клич шапыраштинцев — «Карасай!». До этого боевым кличем племени Шапырашты был «Бахтияр!», который считается общим предком уйсунских племен. Смена урана шапыраштинцев связана с подвигами Карасай батыра в период правления Есим-хана. Боевой клич «Карасай» встречается в творчестве известного воина-акына XIX века Суюнбай Аронулы:

Жау тисе жапан далада,
Бөрілі найза аламыз,
Қарасайлап шабамыз,
Қызыл қанға батамыз!

Тамга (знак) 
Ай (луна) и тумар (оберег). Тамга выступала символом и индикатором племени. Историк-археолог А. Е. Рогожинский пишет:

Коллекция родовых знаков шапырашты столь же репрезентативна, и разновременные документы позволяют выявить тамги основных родов и их отделений. Обще племенным знаком шапырашты выступает тамга в форме равностороннего или равнобедренного треугольника («тумар»), обращенного основанием или вершиной верх. Какие-либо особенности в начертании тамги представителями разных родов шапырашты не выявляются, хотя в нескольких случаях наряду с основным знаком присутствуют, по-видимому, его сыновние варианты — с отходящей от основания треугольника одной линией или с двумя, пересеченным крестом.

Вместе с тем, также основной тамгой шапыраштинцев является «айтамга», то есть тамга луны. По Гродекову айтамга встречается у рода Шымыр в составе дулатов, что говорит о возможном их происхождении от шапыраштинцев.

Родовое знамя 
Академик АН КазССР, основоположник казахстанской школы археологии Алькей Маргулан (1904—1985 гг.) о тотеме рода Шапырашты:

Почитание тотема волка дошло вплоть до наших дней у казахов племени шапырашты Старшего жуза, традиционно сохранивших некоторые обычаи древних гуннов. Культ волка на протяжении тысячелетий сопутствовал людям племени шапырашты, и вполне естественно, что некоторые традиции, связанные с этим культом, сохранились до наших дней. В качестве талисмана шапырашты привешивают к детской колыбели волчьи уши и лапки. В некоторых жилищах сохранились старинные копья с волчьим знаменем.

Знамя волка в войске казахского хана Абылая нес один из трех главных полководцев Шапырашты Наурызбай батыр. По свидетельству казахского сказителя Жамбыла, знамя с волчьей головой украшало копья шапыраштинских батыров Сураншы и Саурыка, поддержавших национально-освободительную войну последнего казахского хана Кенесары. Об изображении волка на знамени рода Шапырашты говорил казахский акын Семиречья Суюнбай Аронулы (1815—1898):

Бөрі басы ұраным,
Бөрілі менің байрағым.
Бөрілі байрақ көтерсем,
Қозып кетер қайдағым!

Родной язык 
Один из тюркских языков кипчакской группы — казахский язык (южный говор казахского языка с особенностями наречия казахов Семиречья/Жетысу).

Религия 
Ислам суннитского толка ханафитского мазхаба. Единого Бога называют на казахском языке синонимами Аллах, Кудай (Qudai) и Танир (Тáńіr).

Антропология 
Для представителей казахов шапырашты характерна южносибирская раса (туранская), а именно её казахстанская группа популяции, являющейся переходной между монголоидными и европеоидными расами.

Территория расселения 
Каракалпакские Шапрашты населяют приаральский регион Каракалпакстана.

Род чапрашли ферганских кипчаков (исчезнувший тюркский народ, существовавший до 1930-х годов) жили в Кокандском ханстве, районах Ферганской долины на территориях современного Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

О чапрашли как о крупном роде племенного союза Кырк кочевых узбеков пишет Х. Дониеёров. Они в основном населяли Джизакскую область, Самаркандскую область, а также Коканд в Узбекистане. Вместе с тем, кырки, помимо узбеков влились в состав туркмен и каракалпаков.

У казахских шапырашты фигурирует подрод туркпен.

Казахи из шапрашты населяли регион Семиречья: предгорья Заилийского Алатау, земли от Тургеня до междуречья Чу и Таласа. Иначе говоря, шапраштинцы кочевали на территории современной Алматинской области (в районе и на территории современного города Алматы), восточной части Жамбылской области, немногочисленная община рода представлена издавна в районе Сайрама в Туркестанской области Казахстана.

Это подтверждается историческими топонимами города Алматы и региона Семиречья, а также сведениями военных разведчиков, историков, этнографов и географов Российской империи в XIX — начале XX века.

Ч. Ч. Валиханов:

К западу от албанов, то есть от Тургена, кочуют дулаты и чапрашты (смежно) до истоков р. Чу и далее за ней через р. Талас до ташкентских городов и укреплений.

По свидетельству Н. Аристова, шапыраштинские роды проживали в основном в Верненском уезде, так Екеи в Узун-Агачской и Чемолганской волости, Емил-Ескожа в районе рек Тургень, Иссык, Талгар, рек Малая Алматинка и Большая Алматинка, Каскеленки, Узын-Агаш, Кастек и Самсы, Шыбылы — в Куртинской волости, Асылы в междуречье рек Малой и Большой Алматинки и Каскеленки, Айкымы — в Каргалинской волости.

Примеры исторических топонимов города Алматы, подтверждают уйсинскую родоплеменную структуру местности:
 Мазар (могила) Раимбек батыра из уйсинского рода Албан.
 Река Есентай носит имя человека из уйсинского рода Дулат, который имел пастбища в этих краях.
 Урочище Медеу в верхней части города, который был местом пастбищий купца из уйсинского рода Шапырашты Медеу Пусурманулы, который содействовал развитию озеленения и строительства города Верный, в честь которого назван каток Медеу и Медеуский район г. Алматы.
 Кок-жайлау (Небесные пастбища) — урочище в Заилийском Алатау, расположенное с востока на запад между Малым и Большим Алматинскими ущельями, где по описанию Н. Аристова кочевали шапраштинцы.
 Большая часть современного города Алматы входила в территорию кочевок Чапраштинской волости Верненского уезда которая располагалась в междуречье Малой и Большой Алматинки от гор Заилийского Алатау до реки Или. 
 Великий казахский поэт и философ Шакарим Кудайбердыулы в своей книге Родословная тюрков, казахов, киргизов. Династии ханов изданной в 1911 году писал что род Шапырашты относится к Алматы.

В 1968 году издана книга «Родоплеменной состав и расселение казахов: (конец XIX — начало XX)». Авторы данного исследования В. В. Востров и М. С. Муканов утверждают:

Шапрашты кочевали главным образом по речным долинам Или и её правобережных притоков, по правому берегу реки Чу и в предгорных районах Заилийского Алатау.

Интересны воспоминания основателей военного укрепления Верный в Семиречье, которые упоминают представителей Шапырашты, как о местных жителях, содействовавших застройке Верного и помогавших в защите от вторжения кокандцев. Так, из сведений по строительству военного укрепления Верный в Семиречье:

Вскоре русские воины уже рубили в горах бревна для первых казарм Заилийского укрепления. Отношение с местным населением было дружественное. Киргизи из рода Чапрашты помогали в строительстве укрепления.

До обоснования в Семиречье казаками из России укрепления Заилийское в 1854 году, переименованное затем в Верный, стояла населенная стоянка местных казахских кочевников Алматы, который некогда был торговым городом и разрушен в результате войн и упадка торговых отношений. Местные казахи (уйсиновские шапыраштинцы, дулаты, албаны) называли эту местность как Алматы. В период нахождения Семиречья в составе Российской империи на недолгое время Верный даже переименовывался официально в Алматинск в 1867 году по аналогии казахского названия, однако в тотже год снова сменил название на Верный.

В своих записях от 1853 года, майор Перемышельский о выборе места для строительства укрепления пишет: «… предложили Алматы местом будущего поселения, при том через занятие этого пункта все лучшие кочевья и хлебопахотные места Дулатов будут у нас под руками». Однако Перемышельский не разбирался в родоплеменной структуре казахских племен и по ошибке причислил Шапрашты к Дулатовским родам. Так, он в своих донесениях писал, что к нему явились дулатовские баи, в числе которых упоминает «Сат рода Чапраштов», тогда как шапраштинцы не входят в состав многочисленных дулатов, хоть и кочевали они вместе и являются уйсиновцами. О том, что шапрашты и дулаты кочевали смежно, писал и военный разведчик Российский империи Чокан Валиханов.

По донесениям генерала Российской империи Г. Колпаковского, представители рода Шапырашты Сураншы батыр, Сарыбай-би принимали участие в Узун-Агашском сражении 1860 года, в ходе которого было отражено нападение Кокандского ханства на территорию Семиречья, в том числе на город Верный. Во главе местных казахских воинов стоял знаменитый Сураншы батыр вместе со своими братьями (Шынасыл, Жалдыбай, Жантелi, Қаратай Ақынбекұлдары), который возглавил восстание против кокандского хана Кудияра в 1858 году.

Численность 
По данным конца XIX века племя Шапырашты, основная масса которых проживала в предгорье Верненского уезда, состояло из 7000 домов, по подсчётам Мухамеджана Тынышпаева их в 1917 году насчитывалось 70 тысяч человек. Вместе с тем Шапрашты является частью племенного союза Уйсун. Как племя, Уйсун зафиксировано было в составе ногайцев, узбеков, крымских татар, литовских татар, хазарейцев, халха-монголов, великих моголов. Вместе с тем, принято считать, что уйсуны приняли участие в этногенезе башкир (башкирские табыны — потомки уйсина Майкы-бия), уйгуров (этнографическая группа доланы) и кыргызов. Уйсун является крупным казахским племенем, по примерным оценкам профессора Баяна Ракишева, общая численность казахских уйсунов составляет около 3 млн человек.

В отдельности Шапырашты как род фигурирует у казахов, каракалпаков, а также был в числе ферганских кипчаков (вошли в состав узбеков). По оценкам профессора Баяна Ракишева общая численность на сегодня представителей рода Шапырашты у казахов составляет около 300 000 человек.

Гаплогруппы Y-ДНК 
По прямой мужской линии среди шапыраштинцев:
 у 60 % генетические маркеры гаплогруппы С (Y-ДНК);
 у 20 % генетические маркеры гаплогруппы J (Y-ДНК);
 у 6,7 % генетические маркеры гаплогруппы G (Y-ДНК);
 у 6,7 % генетические маркеры гаплогруппы I (Y-ДНК).

История

Шежире 
Согласно шежире казахов, Шапырашты является сыном Жалменбета от его жены Жупар (Мапырашты) и внуком Байдибек бия от его жены Зерип. Родоначальник племени Сарыуйсин приходится двоюродным дядей, родоначальники племен Ысты и Ошакты сводными братьями по отцу, а основатели племен Дулат, Албан, Суан двоюродными братьями и детьми от Байдыбек би. В каком периоде истории жил сам Шапырашты достоверно не известно.

В целом 7 колен предков Шапырашты по шежире приписывают ему следующую родословную: Шапырашты — Жалменбет — Байдибек — Караш — Айдарлы — Аксакал — Уйсил — Бактияр. Далее предками Бактияра были Майкы, Тобе, Кейки, Курти, Узынсакал Ибрайым (Жумабай), Акарыс (Байшора), Алаш.

Шапрашты как род зафиксирован в шежире ферганских кипчаков, каракалпакских кипчаков, а также в составе племени кочевых узбеков кырк, которые вошли в состав современных узбеков, каракалпаков и туркмен.

Легенда о происхождении 
Настоящее имя Шапырашты было Досымбек. Мифическая легенда происхождения племени Шапырашты гласит, что, когда мать Жупар была беременной Досымбеком, во время токсикоза она съела печень с кровью вожака стаи волков. Люди считали, что в Жупар вселился дух небесной волчицы и ей дали второе имя Мапрашты. Когда Жупар родила мальчика, его назвали Досымбек. Однако, ему дали и второе имя Шапырашты. Поскольку, когда он родился, его глаза смотрели сердито в две стороны, что по-казахски звучит как «шапыраштанып қарау» (смотреть раскосым взглядом, сердито). С тех пор, голова волка изображается на знамени потомков Шапырашты.

Сакральное значение волка в родословной шапырашты связывают с происхождением рода от огузов, древних тюрков и хуннов, у которых правящие роды имели знамёна с изображением волка и тоже связывали свое мифическое происхождение с волчицой.

Лев Гумилёв писал, что правящий род Тюркского каганата Ашина переводится с монгольского как «благородный волк»:

… название „волк“ имело для тюрок VI в. огромное значение. Китайские авторы считают понятия „тюркский хан“ и „волк“ синонимами, видимо опираясь на воззрения самих тюркских ханов. Не случайно сяньбийская царевна говорит про своего мужа, хана Шаболио: „Хан по его свойствам есть волк“; и в инструкции при нападении на тюрок сказано: „Таковую должно употребить меру: гнать кочевых и нападать на волков“. Золотая волчья голова красовалась на тюркских знаменах, и, наконец, в двух легендах о происхождении тюрок первое место принадлежит прародительнице-волчице…

По легенде Уйсунский Елсау кунби — мальчик, оставшийся без родных, поддержки и опоры, спасенный «кок-бори» небесной волчицей. Елсау прожил долгую жизнь, у него было 10 сыновей, наиболее известны старший Нулы (Нушиби) и средний Дулы (Дулу, Дуло).

По мнению Балгабека Кыдырбекулы, Шапырашты происходят от Нулы. По легенде Дикамбая-батыра, приводимой Н. Аристовым, Шапырашты (Досымбек) жил в IX веке н. э., является внуком Байдибека и старшим братом Ысты и Ошакты.

Анализ исторических сведений 
Анализ письменных источников и устных преданий казахских родов показывает, что одно и то же племя могло пребывать в разных племенных союзах в тот или иной период. Это касается и истории рода Шапырашты, где мы видим, что данный род и его отдельные ответвления, а также их дальние предки встречаются в различных племенных союзах тюркского и монгольского происхождения.

По казахскому шежире, Шапырашты — род племенного союза Уйсун Старшего жуза. В состав Уйсун также входят племена Сарыуйсын, Ысты, Ошакты, Албан, Суан и Дулат. Указанные родственные друг другу племена считают, что их происхождение связано с древними усунями, создавшими одно из первых государств кочевников в Центральной Азии.

По мнению историка Р. Г. Кузеева, из множества гипотез о происхождении усуней заслуживают внимания те, которые допускают определяющее участие в их этногенезе племён сакского союза, а позже — монголов и особенно тюрков. Он отождествляет древний этноним усунь с тюркскими уйсунами и монгольскими ушинами.

Родословные предания казахов и ряд письменных источников утверждают, что:
 Байдибек-бий был сподвижником Амира Тимура. Примерные годы жизни 1356—1419 гг.;
 Майкы-бий был современником Чингизхана (жил в XII—XIII вв.), участвовавшим в избрании его ханом. Чингисхан отдал его Джучи вместе с войском, он командовал правым крылом войска Бату, в письменных источниках его имя зафиксировано как Байку. По сведениям Рашид ад-Дина, Майкы-бий был соратником Чингисхана, поэтому приставлен к сыну Джучи как один из карачи-беков с целью помогать управлять улусом (территорией и людьми);
 Тобе-бий упоминается как предводитель Уйсун, который задолго жил до образования империи Чингизхана и собственно казахов как нации.

Военный разведчик Ч. Ч. Валиханов в труде «Предания и легенды Большой киргиз-кайсацкой орды» писал:

Родоначальником казахского поколения Большой Орды уйсунов считают они какого-то Тобея, жившего задолго до Майкы. Сказания орды говорят, что они были отдельным народом до монголов, что Майкы-бий уйсунов участвовал при избрании Чингиса на ханство.

Мухамеджан Тынышпаев (1879—1937) выдвигал гипотезу, что Шапырашты наряду с Ошакты и Ысты примкнули позже к племенам Сарыуйсин, Албан, Дулат и Суан. Однако, М. Тынышпаев не указывает, когда, по его мнению, Шапырашты, Ысты и Ошакты присоединились к племенам Сарыуйсин, Дулат, Албан, Суан.

В дополнение к гипотезе М. Тынышпаева, а также учитывая племенную идентичность шежире уйсунов разных улусов империи Чингизхана (уйсины фигурируют как в Чагатайском, так и в Джучиевом улусах), можно допустить, что Шапырашты, Ысты и Ошакты примкнули к уйсунам Чагатаевского улуса от уйсун Джучиева Улуса в период образования Казахского ханства.

Чокан Валиханов о преданиях уйсунов Старшего жуза писал:

Что же касается до соединения их в состав казахского народа, они говорят так: Золотая Орда и Чагатайский улус пали, внутренние беспокойства разъединили единство племен, некому было содержать власти и заботиться об обществе, каждый род должен был думать о себе, тогда в степях ишимских собравшийся народ. Старики говорят, что ногай было общее название степных кочевых татар для отличия от полуоседлых. Ногайли, узбекли… их называли ногай.

О народе ногайлы как части родной истории говорит акын Суюнбай Аронулы из Шапырашты, живший в XIX веке. Так, в айтысе (поэтическом состязании) с кыргызом Катаганом в 1850-х гг., описывая историю казахских родов Суюнбай говорит: «Скажу я о 92 сыновьях кипчаков наших, кем ты будешь, когда я вспомню о Ногайлы».

Анализ имен в шежире Шапырашты показывает, что имена Ногай, а также Едил, являющимся эквивалентом казахского названия реки Волга не являются редкими в родословной колен их предков, живших в XVII—XIX веках.

Кроме того, одно из подразделений Шапырашты носит имя Жайык, то есть носит название реки Урал. Как известно, междуречье Волги и Урала являлось политическим центром Золотой Орды (Дешти-Кипчака) и имело сакральное значение в ее истории, где располагались столицы Золотой Орды, Ногайской Орды, а затем Казахского ханства. Помимо этого, в традиции кочевых народов есть поверье-обычай называть новорожденных в честь местности, где родился человек. Возможно, это говорит об исторической памяти рода, связанное с их периодом пребывания в Улусе Джучи (Дешти-Кипчаке), которую казахи называют ногайлинском периодом истории.

В устной литературе казахов распад Золотой Орды известен как «Ногайлынын зары» («Трагедия ногайлинцев»).

Гипотеза происхождения уйсунского Шапырашты из Улуса Джучи имеет право на существование, так как Шапырашты зафиксирован в списке племен Ферганских кипчаков (в подразделении Пара-Кипчак), которые были выходцами из Дешти-Кипчака и в материальной культуре не отличались от казахов. Есть шапырашты и в списке племен кочевых узбекских племен, в частности в племенном союзе кырк как один из основных родов. Род Шапырашты фигурирует и у кипчаков каракалпакского народа. Однако, материалов по каракалпакским шапырашты-кипчакам недостаточно, и сам предмет вопроса является малоизученным.

Анализ генетических данных 
По предварительным данным ДНК-тестов казахов, среди представителей Шапырашты высокий процент гаплогрупп С Y-ДНК (60 %) по прямой отцовский линии, что характерно для уйсинских родов Старшего жуза (61 %). Распространенный среди Шапырашты маркер гаплогруппы С2 М217 широко представлен среди хазарейцев, халхов, бурятов, ительменов, эвенков и некоторых коренных народов Северной Америки.

Гаплогруппа С2-M217 обнаружена и в захоронениях древних хунну, которых отождествляют с предками тюркоязычных и монголоязычных народов.

Учитывая высокий процент гаплогрупп С у казахских уйсинов (в частности у Шапырашты), можно утверждать, что им близки все крупные алшинские племена Младшего жуза, где уровень встречаемости гаплогрупп С ещё выше чем у уйсин Старшего жуза. Так, среди родов Младшего жуза гаплогруппы С варьирует между 70—80 %. Данная гаплогруппа С (Y-ДНК) показывает, что в Среднем жузе к Шапырашты близки Конырат (C у 86 %) и Керей (С у 75 %). Исходя из этого, важное значение получает родословная легенда казахских племен Шапырашты, Ысты, Ошакты. Поскольку, по шежире, матерью указанных племен является представительница рода Конырат. Кроме того, в родословной племени Керей Среднего жуза существует полумифическое предание о том, что джигит Абака из рода Уйсун полюбил девушку из племени керей, и так положил начало роду абак-кереев, разросшемуся в 12 колен у кереев Среднего жуза. Обе эти родословные легенды подводят к выводу о тесных генетических связях уйсинов и с коныратами, кереями Среднего жуза.

Лингвистический анализ трех региональных диалектов казахского языка (совпадающим территорией расселения племен трех жузов), также показывает близость племен союза Уйсин к союзу Алшин у Младшего жуза. Так, имея отличия по некоторым частностям, южный диалект (частью которого является и наречие, традиционно используемое шапыраштинцами) по своим определяющим признакам ближе к западному диалекту казахского языка (алшинско-младшежузовскому) чем сарыаркинскому наречию казахского языка (аргынско-среднежузовскому). Несмотря на то, что территориально Старший и Младший жузы расположены дальше друг к другу чем к Среднему жузу.

У представителей рода Шапырашты выявлен и высокий процент гаплогруппы J (Y-ДНК) — 20 %.

Гаплогруппа J (Y-ДНК) больше чем у Шапрашты у казахов встречается только у рода Ысты Старшего жуза (65 %) и племени Кипчак Среднего жуза (22 %). В связи с этим, актуальным становится гипотеза М.Тынышпаева, что Шапырашты, Ысты, Ошакты примкнули к уйсинам Дулат, Албан и Суан позже. Учитывая, что Шапырашты как род зафиксирован у кипчаков Ферганы, возможно Шапырашты, Ысты примкнули от уйсинов Дешти-Кипчака (Улуса Джучи) к уйсинам Моголистана, то есть улуса Чагатая (дулатам) уже в период образования Казахского ханства.

У Шапырашты выявлен и достаточный показатель гаплогруппы G (почти 7 %), что их связывает с племенем Аргын Среднего жуза.

Субсклад G аномально высок именно у аргын (67 %) среди казахских родов, что их значительно отличает практически от всех других казахских родов, у которых он не так высок.

По данной гаплогруппе достаточно близкими Шапырашты кроме племени Аргын выходят и племя Уак Среднего жуза (8 %), племена Жалайыр (11,9 %), Ошакты (10 %) Старшего жуза, а также внежузовый род арабского происхождения Кожа (7 %). В целом, данный субсклад наиболее распространен среди ближневосточных народов.

Шапрашты в казахско-джунгарской войне 
Родовые кочевья Шапрашты, и в целом земли Старшего жуза (регион Семиречья, земли присырдарьинского региона, район Ташкента) были объектом для нападений в казахско-джунгарской войне, которая продлилась с XVII до середины XVIII века.

В 1643 году в ущелье реки Орбулак произошла знаменитая Орбулакская битва, где в числе 600 батыров, оказавших стойкое сопротивление многотысячной джунгарской армии был Шапрашты Карасай батыр. Его имя стало боевым кличем для шапраштинцев, на которого опирались и знаменитые правители Казахского ханства Есим-хан, Жангир-хан.

Особенно тяжелыми для казахов стали «Годы великого бедствия» (1723—1727), которые по своим разрушительным последствиям сравнимы лишь с монгольским нашествием начала XIII века. Появляется целая плеяда казахских батыров, в числе которых немало имен из племени Шапрашты: Даулет батыр, Жапек батыр, Каумен батыр, Кастек батыр, Болек батыр и другие. Однако, особо стоит выделить Шапырашты Наурызбай батыра, ставшим общеказахским героем войны казахов против джунгар. Наурызбай батыр организовал мощнейшее движение против джунгар, возглавив силы шапыраштинцев и казахов других родов, что его и выделило.

16 сентября 1742 года аул Шапырашты Наурызбай батыра в Семиречье посетил дипломат Российской империи Карл Миллер, который был направлен Российской империей для переговоров с правителем Джунгарского ханства Галдан-Цереном. Он стал первым дипломатом Российской империи, который прошел земли Бетпак-Далы. В целом, это был тяжёлый год, когда был захвачен в плен джунгарами сам султан Абылай. О том, что Карл Миллер посетил аул Шапырашты Наурызбая он оставил сведения в своих записях. Он описывает военного лидера рода Шапырашты умным, отважным и проницательным человеком. Наурызбай батыр попросил Миллера показать письмо Галдану Церену, чтобы узнать содержимое, однако российский дипломат сославшись, что письмо запечатано отказал. На что Наурызбай батыр со слов Миллера ответил:

Поверить твоему слову или письму твоего правителя? Неподтвержденному слову, как непрочитанному письму, разве можно поверить?

Наурызбай батыр является участником многих сражений, в ходе которых им были умертвлены многие видные джунгарские полководцы: Каскелен, Шамалган и другие.

Впоследствии Наурызбай батыр стал одним из трёх главных полководцев уже при казахском Абылай-хане, при котором казахские земли были полностью освобождены от джунгар.

Битва при Терен-Озек в 1840 году с империей Цин 
Будучи племенем, на который опирался в Старшем жузе Абылайхан, после изгнания джунгаров, Шапырашты вместе с другими племенами союза Уйсун, Жалайыр, а также Канлы заняли свои давние кочевья в регионе Семиречье. Однако с полным уничтожением Джунгарского ханства маньчжуро-китайской империей Цин в 1758 году, на земли Старшего и Среднего жуза начались набеги со стороны Цинской империи, считавшей себя хозяйкой всех казахских земель, некогда временно завоеванными джунгарами.

Чокан Валиханов писал:

... народ [джунгары] был завоеван китайцами в 1755 [1758] году, а все владения этого народа Китайская империя включила в свои пределы. Большая орда, кочевавшая по Таласу и далее к Ташкенту, под начальством Аблай-хана двинулась на восток и после удачной и продолжительной борьбы вытеснила их за Малый Алатау и заняла свои давние места. Итак, эти места, по сказаниям кайсаков, вновь заняты Большою ордою у калмыков [джунгаров], и, следовательно, притязания китайцев на эту страну несправедливы, [так как] с появлением исконных жителей она стала независимою.

Военные столкновения казахов Абылай-хана из Старшего и Среднего жузов с войсками империи Цин имели место.

Абылай-хан выбрал стратегию многовекторной внешней политики, признавая как покровительство империи Китая, так и Российской империи. После смерти Абылай-хана в 1781 году, некогда им объединённый союз казахских племён снова распался, а империя Цин стала направлять своих военных для сбора дани от казахских родов, считая, что они являются их подданными, в том числе род Шапрашты. Чокан Валиханов, который отдаёт решающую роль воинам Шапырашты в отказе маньчжуро-китайцев от своих притязаний на земли казахских племен в Семиречье, сообщает о битве казахских шапырашты с китайскими военными в Терен-Озеке в 1840 году:

… китайцы не переставали посылать в Заилийский край свои отряды для сбора ничтожной дани до 1840 г., в который они потерпели горестное и плачевное поражение от здешних чапраштов при урочище Тирен-Узек. Отряд состоял из трёх тысяч китайцев и, собирая ясак, намеревался пробраться к ташкентскому аксакалу для переговоров. Ещё до сих пор китайцы не могут забыть этого поражения и с глубоким негодованием отзываются о всяком кайсаке чапраштинского поколения.

Шапыраштинцы в рядах войска хана Кенесары 
Лидеры казахского рода Шапырашты выступали против вторжения Кокандского ханства, маньчжуро-китайской империи Цин, кыргызских манапов и Ормон-хана на казахские земли, до возведения укрепления Верный активно выражали свое несогласие с колонизационной политикой Российской империи в Семиречье.

Саурык батыр в 1826 году открыл войну против Кыргызского Ормон хана. В 1840 году, под предводительством Саурык и Сураншы батыров шапраштинцы выгнали с позором маньчжуро-китайское войско империи Цин из Семиречья, после поражениях последних при Терен-Озеке. Шапыраштинцы активно выступали и против притязаний Кокандского ханства на казахские земли. Закономерно, что Саурык и Суранши батыры (военные лидеры рода Шапырашты в XIX в.) стали одними из первых полководцев казахов Старшего жуза, которые подтвердили верность последнему хану казахов Кенесары, когда его национально-освободительная война (1837—1847) переместилась в Семиречье в 1846 году. Батыры встретили Кенесары хана с водружением 7—8 белых ханских юрт в своем ауле.

В тот же год Саурык батыр вместе с султаном Наурызбаем (младший брат Кенесары-хана) оттеснили кыргызов и умертвили их батыра Жаманкару, претендовавшего на кочевья шапыраштинцев.

Саурык батыр стал одним из самых верных батыров Кенесары хана, которому он доверил и дипломатическую службу. Саурык батыр от имени хана вел переговоры с предводителями других казахских родов, убеждая их присоединиться к нему. Кроме того, Саурык батыр участвовал в переговорах с кыргызскими манапами, добиваясь их присоединения Кенесары хану в целях совместного отражения дальнейших планов Российской империи по колонизации всей Средней Азии.

Саурык и Сураншы батыры были в рядах войска Кенесары хана до его последней битвы в 1847 году с кыргызами на Майтобе, несмотря на предательство Сыпатай батыра и султана Рустема, которые были подкуплены кыргызскими манапами и Российской империей, и в решающий момент сражения свернули свои дружины.

После смерти Кенесары хана, лидер Шапырашты Саурык батыр через некоторое время открыл боевые действия против кыргызов при поддержке кипчаков Среднего жуза. Ему удалось пленить кыргызского Торегельды батыра. Саурык батыр предъявил иск кырыгзским манапам за смерть Кенесары хана и требовал выкуп в обмен на кыргыза Торегельды батыра. Однако, вновь помешало предательство султана Рустема и Сыпатай батыра, которые посоветовали кыргызскому Ормон хану обратиться за помощью Российской империи и получить от них выкуп за голову Кенесары хана.

Несмотря на предательство, Саурык и Суранши батыры отбили атаки кыргызского манапа Ормона на казахские земли (по приказу которого были умертвлены Кенесары хан и его родной брат Наурызбай батыр). Саурык батыр героически погиб в битве с кыргызами в 1853 году в Кастекском логу.

Суранши батыр продолжил борьбу казахов Семиречья уже в борьбе против кокандцев. Так, Сураншы батыр возглавил казахскую конницу из числа 300 воинов в Узун-Агашском сражении 1860 года на стороне войск казаков полковника Колпаковского, в результате которого кокандцы были оттеснены на запад и не смогли вторгнуться в укрепление Верный. Пристав казахов Большой орды в Семиречье генерал Колпаковский отмечал, что джигиты Суранши батыра в отваге не уступают кадровым военным Российской империи.

Подвиги Суранши и Саурык батыров были воспеты народными акынами Суюнбай Аронулы и Жамбылом в XIX—XX веках.

Подразделения Шапырашты 
Первые достоверные данные о составе Шапырашты в письменных источниках появились с конца XIX века у Н. Аристова и в начале XX века (архивные материалы), в которых перечисляются родовые подразделения племени, такие как Теке, Толемыс, Чыбыл, Екей, Есхожа, Ажике и Кеней. Племя Шапырашты делилось на 3 основных подразделения, от которых идут 5 основых родов:
 Малдыыстык: Екей и Емиль (Жайык и Ескожа);
 Желдыыстык: Шыбыл и Асыл;
 Кылдыыстык: Айкым.

Родовую структуру рода Шапырашты в казахском шежире называют «Бес шам Шапырашты», «Бес Шапырашты» то есть «Пять шамов Шапырашты» по числу пяти основных родов: Екей, Емил, Шыбыл, Асыл, Айкым.

Советские историки В. В. Востров и М. С. Муканов в книге «Родоплеменной состав и расселение казахов: конец XIX — начало XX вв.» пишут:

Наши полевые материалы свидетельствуют, что племя чапрашты имело не пять, а шесть родов: икей, асыл, чибыл, емыл, торе-тукум, айкым. Сравнивая состав родов, мы видим, что у Н. А. Аристова нет родов емыл и торе-тукум, но есть исходжа, который по нашим данным, находится во втором колене рода емыл. Можно было бы усомниться в достоверности наших полевых данных, но сопоставление их с материалами Н. Румянцева и М. Тынышпаева свидетельствует, что всё же у чапрашты было шесть вышеперечисленных родов, а не пять.

Однако В. В. Востров, М. С. Муканов ошиблись, поскольку Торе-тукым не считается отдельным подродом внутри Ескожа, а так называемом «кірме ру», то есть родовым коленом, который был присоединен к Ескожа, и в целом к племени Шапырашты. В списке племён, приводимом Махмудом Кашгари, упоминаются Чигил и Чимул, которые отождествляются с родом Чыбыл или Емил племени Шапырашты, а также род Кай, сопоставляемый с родом Екей этого же племени.

Екей 
По шежире является старшим подродом Шапырашты. Синолог Иакинф Бичурин на основе исследований китайских источников о хуннах, считал, что данный шапыраштинский род имеет корни от древних хунн, где Икюй был одним из главных родов в их племенном союзе. В этой связи интересен факт, что часто встречаемая у рода Шапырашты гаплогруппа маркера C2 M217 зафиксирована в захоронениях древних хунн.

Кроме того, о хунском происхождении екеев писал советский академик, основоположник археологии Казахстана Алькей Маргулан: «В этническом отношении шапырашты являются потомками семиреченских гуннов, ещё конкретнее — их происхождение восходит к гуннскому племени икей (икюй), у казахов сохранившегося под именем екей».

В труде XI века «Диуани-лугат-ат-тюрк» Махмуда Кашгари Екей упоминается под именем Кай. Хивинский хан и историк Абуль-Гази пишет, что племя Кайи ведёт своё происхождение от одного из 24-х внуков древнего прародителя туркмен Огуз-хана, а название племени переводится как «крепкий». В своей обширной исторической работе «Джами ат-Таварих» (Сборник летописей) государственный деятель и историк Государства Хулагуидов Фазлаллах Рашид ад-Дин также пишет, что племя Кайи происходит от старшего из 24-х внуков Огуз-хана, а название означает «могущественный». Согласно одной из версий, также название гуннского племени хайнидов происходит от названия племени кайи. Из шапыраштинских Екей вышли ряд известных в истории деятелей культуры, дипломаты казахского народа как поэты Суюнбай Аронулы, Жамбыл Жабаев, Туманбай Молдагалиев, композитор Нургиса Тлендиев и другие.

Емил 
Второй по старшинству подрод в Шапырашты. Согласно шежире, у Екея был брат близнец Емиль, от которого происходят Ескожа и Жайык. С этого рода вышли ряд деятелей из казахской истории: Карасай батыр, Саурык батыр, Сураншы батыр, Нурсултан Назарбаев и другие. Так, выходец из Емиль-Ескожа был Карасай батыр, имя которого стало боевым кличем всех воинов из Шапырашты. В целом, данный род выделяется внутри Шапырашты, как род, из которого происходят многие батыры.

Шыбыл 
Во время Джунгарского захвата Семиречья Шыбылы откочевали в междуречье Чу и Таласа, а также в район Аулиеата и Сайрама. После падения джунгарского государства вновь заняли родовые места в Жетысу, кочевали в основном в Куртинской волости Верненского уезда, летом угоняли скот в горы Заилийского Алатау. Советский академик и специалист по этнической истории казахов В. В. Востров в 1968 году писал:

Сопоставление родословной чапрашты с родословной племени албан позволяет нам заметить, что род чибыл из племени чапрашты аналогичен с чибыл из племени албан. Это наводит нас на мысль, что какая-то часть албанов, а именно род чибыл, является выходцем из племени чапрашты. Скорее всего это так, а не наоборот, потому что по родословной Старшего жуза чапрашты находится от уйсуня в третьем колене, албан — в пятом.

Асыл 
Большая часть Асылов кочевала на территории современного города Алматы, Енбекшиказахского, Талгарского и Каскеленского районов а именно в верхнем и среднем течении рек Турген, Иссык, Талгар, Малая и Большая Алматинка и реки Каскелен, занимали урочище Терысбутак (Каменское Плато), Жаманбулак, Косагаш и Карасу, небольшие группы были также в Шамалганской и Куртинской волостях.

Айкым 
Младший из родов Шапырашты. По легенде, мальчик Айкым и девушка Калдыкыз — дети, оставшиеся в живых из двенадцати детей Калды из Шапырашты. Родная сестра Айкыма Калдыкыз была засватана роду Тобыкты Среднего жуза. В связи со смертью матери, Калдыкыз решила забрать с собой своего младшего брата. Поэтому, до пяти лет Айкым воспитывался у представителей рода Тобыкты Среднего жуза в семье мужа родной сестры. Вернул Айкыма к родным Шапырашты его двоюродный брат Асыл.

Кроме того, в составе Асыла есть подрод Калкаман, по имени человека, который некогда поселился среди родственников своей матери. Это подтверждает степная поэма любви «Калкаман и Мамыр», согласно которой, тобыктинец Калкаман в результате разногласий со своими сородичами ушёл к родственникам матери, предположительно к шапыраштинцами и джалаирам. Так, в пересказе тобыктинца Шакарима Кудайбердыулы говорится «Тұқым бар Қалқаманнан осы күнде, Шын болса, Ұлы жүздің жүр ішінде» (Есть потомки ныне от Калкамана, если правда, то они ныне в составе Старшего жуза).

Из рода Айкым происходит второй космонавт-казах — Талгат Мусабаев.

Современность 
В современном Казахстане Шапрашты известен и как род, к которому принадлежит Н. А. Назарбаев.

Представители Шапрашты 
 Алма Арланулы (VIII - IX век) --- в честь кого назван город Алма-Ата, Алма был лекарем и садоводом. Всю жизнь он провел в горах, в долине между реками Карагайлы и Аюлы (Медвежья). Алма ата (дедушка Алма) посадил плодовые деревья по всему Медвежьему ущелью, восходящие до самого Жасыл-Куля (Большое Алма-Атинское озеро), Алма высаживал ели вокруг озера, которые никогда не меняли цвет – ни зимой, ни летом, этим и объясняется название Жасылколь. Он вывел много сортов яблок: кулжа (апорт), жаз-бак (летний сад), тас-алма (лимонка), кызыл-тан (красная заря), туйе дак (верблюжье копытце), шибыр, шидел, ай-бак (лунный сад), кун-бак (солнечный сад), шонке (чугунок), сар-сагым (желтый мираж). Разводил он груши, сливы, абрикосы, айву, ущелье Алма арасан называлось Алма Ата сайы.
 Жанай батыр (1536—1621) — казахский батыр при Тауекел хане и Есим хане, после взятия Ташкента лично обезглавил Турсун хана.
 Карасай-батыр (1589—1671) — казахский батыр полководец в войнах при Есим хане и Жангир хане. В 17 лет в бою, выкрикивая свое имя, взял в плен двух джунгарских контайшы, за что Есим хан назвал его «Казахским батыром». После этой победы у племени Шапырашты боевым кличем стал «Карасай!», прежде был общеуйсунский «Бактияр!».
 Наурызбай-батыр (1706—1781) — казахский полководец, один из трех главных полководцев-десятитысячников армии Казахского ханства при Абылай-хане.
 Жапек-батыр (1712—1794) — казахский полководец, герой казахско-джунгарской войны, возглавлял разведку при Абылай-хане.
 Саурык батыр (1798—1854) — казахский батыр, руководил казахскими войсками против империи Цин, Кокандского ханства и кыргызского Ормон-хана. В 1840 году одержал победу над трёхтысячным китайским войском в урочище Терен-Озек, один из главных предводителей в войске последнего хана казахов Кенесары. Погиб в сражении с кыргызами в Кастекском логу.
 Суранши Акынбекулы (1815—1864) — казахский батыр, выбрал и выделил из родовых земель в местности Алматы участок для строительства крепости Верный. В 1853 году во главе 300 воинов организовал вместе с Колпаковскими 499 казаками разгром 20-тысячного кокандского войска, в районе современной станции Копа. Погиб при взятии крепости Сайрам.
 Суюнбай Аронулы (1815—1898) — казахский акын. Его произведения впервые были изданы в 1935 году, сборник стихов «Акиык» вышел лишь в 1976 году. Такие акыны, как Джамбул Джабаев, Майкот, Кенен Азербаев, Умбетали, Бармак и другие считали себя учениками Суюнбая и продолжали традиции его школы.
 Сарыбай-би Айдосулы (1821—1891) — батыр, сражавшийся в рядах войск Саурык, Суранши батыров. Среди народа получил известность как справедливый судья (би), способствовал к занятию казахов земледелием, поддерживал деятелей культуры, занимался религиозным просвещением.
 Жамбыл Жабайулы (1846—1945), казахский и советский поэт-акын, лауреат Сталинской премии второй степени (1941).
 Бекболат Ашекеев, Бекболат Ашекеулы (1848, по другим источникам 1843, Жайилмишская волость Жетысуской области — 9 сентября 1916, Боралдай, окрестности Алматы), один из руководителей национально-освободительного движения 1916 году.
 Медеу Пусурманулы (1850—1908) — купец города Верный, один из активных участников развития строительства и озеленения города, в честь которого названо ущелье и Медеуский район г. Алматы.
 Иса Тергеусизов (1883—1938) — возглавлял Верненское уездное земство, один из активных деятелей политического движения «Алаш-Орда», жертва политических репрессий тоталитарного режима Советского Союза, расстрелян в 1938 году.
 Канай Боранбайулы (1891—1938) — один из видных представителей казахской интеллигенции начало 20 века, полиглот, владевший знанием польского, немецкого, французского, русского языков, народный комиссар юстиции, в качестве представителя в Китае занимался возвращением казахов.
 Кудыс Абсаметов (1920—2007) — Герой Социалистического Труда, отличник просвещения СССР.
 Нургиса Тлендиев (1925—1998) — народный артист СССР, казахский композитор.
 Ыдрыс Ногайбаев (1931—1989) — народный артист СССР.
 Замзагуль Шарипова (1931—2018) — народная артистка Казахской ССР, актриса театра и кино, диктор Казахского радио.
 Сейдахмет Бердикулов (1933—1994) — писатель, переводчик, спортивный журналист, один из основоположников казахской спортивной журналистики.
 Туманбай Молдагалиев (1935—2011) — поэт, народный писатель, дебютировавший в 1957 году.
Кырбасов Ауесхан Макатаевич (1937—2014) — один из первых послов независимого Казахстана.
 Назарбаев, Нурсултан Абишевич (р. 1940) — 1-ый президент Казахстана (1990—2019).
 Кулгара улы Жуматай — командир туркестанского отряда басмачей.
 Мусабаев, Талгат Амангельдиевич (р. 1951) — космонавт.
 Ура́з Кики́мович Джандо́сов (1889—1937) — государственный деятель, считается одним из основоположников национального строительства советского Казахстана, по его инициативе город Верный был переименован в город Алма-Ата в 1921 году.
 Санджар Уразович Джандосов — советский и казахстанский политический деятель, работая в партийных органах, курировал вопросы науки и образования.
 Жандосов Ораз Алиевич (р. 1961) — государственный деятель, известный экономист, бывший председатель Национального банка РК, бывший сопредседатель партии «Ак жол».

Политический клан Шапырашты
Хотя и численность рода Шапырашты не так велика (50-53 тыс по переписи 1896 – 1911 годов), многие политики и государственные деятели в независимом Казахстане принадлежат к этому роду. Это вызывает критику у множества общественных деятелей.

Примечания

Ссылки 

Казахские племена
Кочевники
Старший жуз
Этносы тюрко-монгольского происхождения